Дюфор () — французская фамилия:

Известные носители:

 Жюль Арман Станислав Дюфор — (1798—1881) фр. политик, трижды возглавлявший кабинет министров Франции.
 Энтони Дюфор — канадский гитарист, играющий в стиле фингерстайл.